Белл, Джеймс:
 Белл, Джеймс Аарон (род. 1948) — бывший финансовый директор и корпоративный президент корпорации Boeing.
 Белл, Джеймс Станислав (1797—1858) — британский разведчик, участник Кавказской войны на стороне горцев.